Флаг Ми́шкинского района — официальный символ Мишкинского муниципального района Республики Башкортостан Российской Федерации. Флаг утверждён 12 июля 2006 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации под номером 3227, а также в Государственный регистр символики в Республике Башкортостан под номером 028.

Описание 
«Прямоугольное полотнище красного цвета с соотношением ширины к длине 2:3, в центре которого стоящий на задних лапах повёрнутый к древку медведь жёлтого цвета, держащий над головой в поднятых в разные стороны передних лапах кушак белого цвета, на котором два обращённых друг к другу цветка красного цвета, выполненные в стиле марийского орнамента».

Обоснование символики 
Флаг, разработанный на основе герба, языком символов и аллегорий отражает исторические, географические и социально-экономические особенности района.

Легенда гласит, что три века назад на месте нынешнего районного центра Мишкино были девственные леса, наполненные животными и дичью, протекала глубоководная река Иняк, богатая рыбой.

Именно к этому месту в 1709 году подъехало 3 семьи переселенцев: Михаил Исенбаев, Албай Алтыбаев и Урускай Асильдин.

Навстречу новосёлам на полянку у реки вышел хозяин леса и земли — Медведь. Старожилы утверждают, что такая встреча и послужила основанием для названия села Мишкино, впоследствии давшего название району.

Именно поэтому центральной фигурой флага является золотой медведь.

На флаге — фигура медведя — это образ хозяина земли. Медведь изображён уверенным и энергичным и является символом народа, занятого мирным созидательным трудом. Поднятые лапы медведя, держащие серебряный кушак в форме ворот, символизируют открытость, гостеприимство, добродушие мишкинцев.

В районе в основном проживают марийцы. В связи с этим на серебряном кушаке размещён марийский орнамент, исполненный красным цветом.

В марийской терминологии красный цвет обозначает цвет огня, солнца, дающих жизнь всему живому на земле. И символика этого цвета имела такую интерпретацию «солнце» — это жизнь, а его цвет «оберег».

Золотой (жёлтый) цвет — это уважение, богатство и олицетворяет труженика, земледельца, являющегося главным богатством района.

Серебряный (белый) цвет — это благородство, чистота помыслов, намерений, миролюбие, сотрудничество народов.

Примечания 

Флаг